Kozojedy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kozojedy, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kozojedy, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Kozojedy, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Kozojedy, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň